Amerikai Egyesült Államok
 Kotzebue (Alaszka)
 Kotzebue Sound, Alaszka
 Kotzebue-i légibázis, Alaszka
egyéb
Kotzebue (családnév)